polyptiek (document), een manuscript uit de middeleeuwen
polyptiek (schilderij), een schilderij met meerdere luiken